Altaria kan syfta på:

Altaria – en finländsk musikgrupp
Altaria (Pokémon) – en sorts Pokémon
 Altaria – en aria sjungen av en altstämma